Пере Боррель дель Казо (, род. 13 декабря 1835 г. Пучсерда — ум. 16 мая 1910 г. Барселона) — испанский и каталонский художник, график и акварелист.

Жизнь и творчество 
Пере Боррель дель Казо родился на крайнем севере Испании, горном регионе Пиренеев, и был связан с родными местами всю свою жизнь. Его отец был столяром. Учился в Школе изящных искусств. Уже перебравшись в Барселону, он неоднократно посещает Пиренеи, свой дом там. Выставлялся по всей Испании. В 1878 году участвовал во Всемирной выставке в Париже. Писал в первую очередь виды природы, а также картины религиозной тематики — находясь под влиянием искусства назарейцев. Наиболее известное полотно художника — картина Бегство от критики, великолепный пример искусства тромплей.

Боррелю дважды предоставлялась возможность возглавить известнейшую в Барселоне художественную школу, Ла-Лотья (La Lotja), однако мастер предпочёл создать свою собственную Академию искусств. Здесь, под его руководством, учились такие испанские живописцы, как Рикард Канальс, Адрия Гуал, Рома Рибера, Ксавьер Ногес и др. Его дети, Хулио и Рамон, также стали художниками.

Литература 
 PASCUAL, Andrea, Pere Borrell del Caso (Puigcerdà 1835 — Barcelona 1910) L’obra artística d’un mestre de pintors, Barcelona: Editorial Mediterrània 1999.
 FONTBONA, Francesc, Pere Borrell del Caso (1835—1910) y el inventario de sus pinturas, PDF, «D’Art», núm. 2, (maig 1973). pp. 29-44.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 13 декабря
Родившиеся в 1835 году
Умершие 16 мая
Умершие в 1910 году
Умершие в Барселоне
Художники Испании XIX века
Графики Испании
Художники Каталонии
Назарейцы
Художники Испании XX века